Базисный — топоним:

Россия 
 Базисный — мыс в губе Машигина-Ледянка на западном побережье острова Северный архипелага Новая Земля.
 Базисный — полуостров севернее губы Крестовая на западном побережье острова Северный архипелага Новая Земля.